Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2006 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 17 do 22 stycznia 2006 w hali w Palais des Sports de Lyon w Lyonie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek siódmy tytuł mistrzyni Europy wywalczyła jego rodaczka Irina Słucka. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin, zaś w parach tanecznych ich rodacy Tatjana Nawka i Roman Kostomarow.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2005 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1992 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Program zawodów 
 14 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów,
 15–16 stycznia – oficjalne treningi,
 17 stycznia – taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych,
 18 stycznia – program krótki solistek, program dowolny par sportowych,
 19 stycznia – taniec oryginalny, program dodolny solistek,
 20 stycznia – program krótki solistów, taniec dowolny,
 21 stycznia – program dowolny solistów,
 22 stycznia – pokazy mistrzów, bankiet finałowy.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym było Tango Romantica.

Przypisy

Bibliografia 
 

2006
2006 w sportach zimowych
2006 we Francji
Zawody sportowe w Lyonie